Akbar – imperatore dell'Impero Mogul
Akbar – vampiro nei romanzi di Anne Rice
Akbar – municipalità delle Filippine nella Provincia di Basilan
 Saad Akbar